Ви́ктор Новожи́лов:
 Новожилов, Виктор Валентинович (1892—1970) — советский экономист и педагог.
 Новожилов, Виктор Васильевич (род. 1957) — российский кинооператор.
 Новожилов, Виктор Владимирович (1950—1991) — советский борец.
 Новожилов, Виктор Иванович (род. 1939) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.
 Новожилов, Виктор Феодосьевич (род. 1965) — российский политический деятель.